Bypass [bajpás] (angl. obchůzka, objížďka, obchvat, přemostění) může znamenat:

v medicíně
 Koronární bypass, aortokoronární bypass, operativní přemostění málo průchodné cévy, zásobující srdeční sval 
 Bariatrický bypass, operativní zkrácení zažívacího systému proti obezitě a cukrovce

v technice
 Bypass (přemostění), vyřazení části zařízení propojením jejího vstupu a výstupu
 Bypass ventil viz Blow-off ventil (BOV), 

 jiný význam
 ByPass, rocková skupina Viléma Čoka